Hertig Magnus I av Mecklenburg och Schwerin, född omkring 1345, död i april 1385, medregent i Mecklenburg-Schwerin 1379-1385. Son till hertig Albrekt den store av Mecklenburg (död 1379) och svenska prinsessan Eufemia Eriksdotter (död 1363/1370).

Magnus ingick i Drücke vid Damgarten ett bröllopskontrakt den 5 juli 1362 med Elisabeth, dotter till hertig Barnim IV av Pommern. Vigseln följde den 7 juli 1369, och paret fick följande barn:

Johan IV av Mecklenburg (död 1422), hertig av Mecklenburg och Schwerin
Eufemia av Mecklenburg (död 1416), gift med furst Balthasar av Mecklenburg-Werle (död 1421)

Hertigar av Mecklenburg
Födda 1345
Avlidna 1385
Män